Unin est un toponyme qui peut désigner :

Unín, un village dans la voïvodie de Mazovie.
 Unin, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.

Unín est une commune du district de Skalica, dans la région de Trnava.

Unín est une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud.